Paulo David Teixeira Silva (Almada, 28 de Março de 1989) é um jogador de futsal português.

Carreira 
 Época 2008/2009 - Sporting Clube Santanense
 Época 2009/2010 - União Desportiva de Santana
 Época 2010/2011 - Sporting Clube Santanense
 Época 2011/2012 - Sporting Clube Santanense

Ligações externas 
 

Naturais de Almada
Jogadores de futsal de Portugal
União Desportiva de Santana